Assedio di Belgrado (1440) – fallito assedio da parte degli ottomani alla fortezza difesa dagli ungheresi
Assedio di Belgrado (1456) – assedio da parte degli ottomani alla fortezza difesa dagli ungheresi
 Assedio di Belgrado (1521) – assedio e conquista da parte delle truppe di Solimano I 
 Assedio di Belgrado (1688) – assedio e conquista da parte delle truppe della Lega Santa (Belgrado fu ripresa poi dai turchi solo due anni dopo)
 Assedio di Belgrado (1690) – assedio da parte degli ottomani 
Assedio di Belgrado (1693) – assedio alla fortezza tenuta dagli ottomani, da parte delle truppe austriache 
 Assedio di Belgrado (1717) – assedio alla fortezza tenuta dagli ottomani, da parte delle truppe austriache di Eugenio di Savoia
Presa di Belgrado (1739) – assedio da parte degli ottomani alla fortezza difesa delle truppe austriache di George Olivier Wallis
 Assedio di Belgrado (1789) – assedio alla fortezza tenuta dagli ottomani, da parte delle truppe austriache nell'ambito della guerra austro-turca (1788-1791)
Assedio di Belgrado (1806) – conquista serba nell'ambito della Prima rivolta serba
 Offensiva di Belgrado – operazione militare del 1944

 L'assedio di Belgrado (The Siege of Belgrade) – opera del compositore inglese Stephen Storace